Die Primeira Divisão 1978/79 war die 45. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 27. August 1978 und endete am 17. Juni 1979.

Titelverteidiger FC Porto wurde zum siebten Mal portugiesischer Meister. Von den vier Aufsteigern schaffte nur der SC Beira-Mar den Klassenerhalt.

Teilnehmer 

Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Portugal 1978-79 auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 1978/79